Clarey ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard A. Clarey (1912–1996), US-amerikanischer Admiral der US Navy
 Johan Clarey (* 1981), französischer Skirennläufer
 John Clarey (* 1940), britischer Radrennfahrer